

Geografia
Andert-et-Condon – comune francese del dipartimento dell'Ain
Condon – comune degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Oregon
Čondon – fiume della Siberia, Russia

Persone
Bill Condon – regista e sceneggiatore statunitense
Edward Condon – fisico statunitense
Jackie Condon – attore statunitense
Johnny" Condon – pugile britannico
Kerry Condon – attrice irlandese
Richard Thomas Condon – scrittore statunitense
Thomas Condon – politico irlandese
Zachary Francis Condon, meglio noto come Zach Condon – cantante, musicista e compositore statunitense

Altro
Cratere Condon – cratere lunare